Aceasta este o listă de publicații din județul Constanța:

 Atitudinea, http://www.atitudineaonline.ro 
 Buna Ziua Constanta, http://www.bzc.ro
 Constănțeanul, http://www.constanteanul.com
 Cuget Liber
 Independentul
 Liderul de Opinie, http://www.lideruldeopinie.ro
 Observator de Constanța
 Replica de Constanța
 Telegraf - Constanța
 Ziua de Constanța
 Contrast
 Timpul
Constanta.Ro 
Dobrogea Live 
 
 Publicitate
 City Constanta, http://www.cityconstanta.ro 
 City Jobs, http://www.city-jobs.ro 

 Publicații online
 e-Reporter, http://www.e-reporter.ro
 Atac de Constanța, http://www.atacdeconstanta.ro/
Constanta.Ro
Dragos-Ionescu.Ro
Ziarul Autentic

 Radio
 http://www.radiometafora.ro

 Televiziuni
 Alpha Media - 

 Publicații din Năvodari
 Buna Ziua Năvodari, http://www.navodari.bzc.ro 
 http://www.gazetadenavodari.ro

Note

Vezi și 
 Listă de ziare din România

Constanța
Publicații